Estigma — área receptiva do pistilo das flores
Estigma social
Estigma (fenômeno)

Desambiguação